«Это совсем не про это» — советский сатирический микромультфильм для взрослых. Почти весь мультипликат фильма сделан режиссёром А. Федуловым, который называл мультфильм «Фильм про корову» и считал своим настоящим дебютом. Посвящён проблеме загрязнения окружающей среды. В фильме использована музыка Жана-Филиппа Рамо.

Сюжет 
Хозяйка отправила свою корову пастись на мусорную свалку. Корова на ней стала питаться объедками и мусором, пила воду из реки, в которую сливали производственные отходы, дышала воздухом, в который выбрасывали вредные заводские газы. Хозяйка, надев противогаз, привела корову обратно домой и начала её доить. Вместо молока она надоила канистру бензина, залила его в машину и поехала по делам.

Над фильмом работали

Награды 

 1985 — «Золотой голубь» (высший приз) и приз ФИПРЕССИ на международном фестивале документальных и короткометражных фильмов для кино и телевидения в Лейпциге.
 1986 — Первый приз VII МКФ мультипликационных фильмов Загреб'86 в категории «А».
 1986 — Приз «Малый Полкан» на III фестивале советских мультипликационных фильмов в Рязани.

Издание на видео 
В 2000 году компания «Мастер Тэйп» и «Союз Видео» при поддержке «Гостелерадиофонда» предоставила лицензионные VHS-копии с мастер-кассеты Betacam SP целый цикл мультфильмов «Детский кинотеатр: Муми-Тролль и комета» вместе с мультфильмами «Муми-Тролль», «Нехочуха», «Фантазёр», «Герон», «Гром не грянет», «Шалтай-Болтай», «Мук-скороход» и «Очень синяя борода», и в системе PAL.

Примечания

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Рисованные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы экологической тематики
Мультфильмы о коровах